Stati Uniti d'America
 Moorefield – città della Contea di Independence, Arkansas
 Moorefield – villaggio della Contea di Frontier, Nebraska
 Moorefield – capoluogo della Contea di Hardy, Virginia Occidentale